

Sigle 
 Intelligence quotient  – quoziente d'intelligenza

Codici 
 IQ – codice vettore IATA di Augsburg Airways
 IQ – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Iraq

Altro 
 .iq  – dominio di primo livello dell'Iraq
 IQ  – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Toyota iQ  – utilitaria della casa automobilistica Toyota
 Genio per amore (I.Q.) – film del 1994
 IQ  – videogioco del 1987